Курли́н — фамилия и топоним.

Известные носители 
 Курлин, Владимир Михайлович (1933—1989) — российский гобоист.
 Курлин, Юрий Владимирович (1929—2018) — Герой Советского Союза.

Представители самарской купеческой династии XIX — начала XX вв. 
 Курлин, Георгий Иванович (1836—1894) — самарский купец.
 Курлин, Александр Георгиевич (1870—1914) — самарский купец, сын Георгия Ивановича Курлина.
 Курлина, Александра Павловна (1876—1970-е) — жена Александра Георгиевича Курлина.

Населённые пункты 
 Курлин — посёлок, Малозайкинский сельсовет Первомайского района Оренбургской области.